Inbuluzqueta (Inbuluzketa en euskera) es una localidad española y un concejo de la Comunidad Foral de Navarra perteneciente al municipio de Esteríbar. Está situado en la Merindad de Sangüesa, en la Comarca de Auñamendi. Su población en  fue de  habitantes (INE).

Geografía física == Demografía

Véase también 
 Esteríbar
 Comarca de Auñamendi
 Merindad de Sangüesa
 Lista de concejos de Navarra

Referencias

Enlaces externos 
 Datos de Inbuluzqueta - Gobierno de Navarra - Información y datos de entidades locales de Navarra.

Concejos de Esteríbar
Localidades de Esteríbar